Swirin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wladimirowitsch Swirin (* 1978), russischer Ruderer
 Juri Michailowitsch Swirin (1900–1986), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler sowie Bühnenautor